Inés de Borgoña (1407- 1 de diciembre de 1476) fue hija de Juan I de Borgoña (1371-1419) y Margarita de Baviera. Sus abuelos maternos fueron Alberto I de Baviera y Margarita de Brieg.

Matrimonio y descendencia 
Inés se casó con Carlos I de Borbón (1401-1456) y juntos tuvieron 11 hijos:

 Juan de Borbón, Duque de Borbón (1426-1488)
 María de Borbón (1428-1448), casada con Juan II de Lorena
 Felipe de Borbón, Señor de Beaujeu (1430-1440)
 Carlos de Borbón, Cardenal Arzobispo de Lyon y Duque de Borbón (1434-1488)
 Isabel de Borbón (1436-1465), casada con Carlos I de Borgoña
 Luis de Borbón, Príncipe-Obispo de Lieja (1438-1482)
 Margarita de Borbón (1438-1482), casada con Felipe II de Saboya
 Pedro de Borbón, Duque de Borbón (1439-1503)
 Catalina de Borbón (1440-1469), casada con Adolfo de Guerldre
 Juana de Borbón (1442-1483), casada con Juan de Orange
 Jaime de Borbón, Conde de Montpensier (1445-1468)

Casa de Valois-Borgoña
Condesas de Francia del siglo XV